Шахи:

 Шахи — деревня в Лиозненском районе Витебской области, Белоруссия.
 Шахи — село, Павловский район, Алтайский край, Россия
 Шахи — село, Дубровицкий район, Ровненская область, Украина
 Шахи – полуостров
 Шахи, Сара (род. 1980) — американская актриса, модель испано-иранского происхождения и бывшая черлидерша NFL
 Шахи Зинда — памятник средневековой архитектуры, Самарканд, Узбекистан
 Шахи — монета Афганистана